

Села:
 Рівня — Івано-Франківська область, Верховинський район
 Рівня — Івано-Франківська область, Рожнятівський район

 Рівня — колишнє село, Чернівецька область, Вижницький район, зараз південно-західна околиця міста Вижниця

Рівня — бойківське село, Підкарпатське воєводство, Бещадський повіт